Humme steht für:

 Humme (Weser), einen Nebenfluss der Weser im Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen

Humme ist der Familienname folgender Personen:
 Christel Humme (* 1949), deutsche Politikerin (SPD) und Bundestagsabgeordnete

Siehe auch
 Hume